

Codici 
 AAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apalapsili (Indonesia)
 aas – codice ISO 639-3 della lingua aasáx

Sigle
 Acta Apostolicae Sedis – gazzetta ufficiale della Santa Sede e della Città del Vaticano
 American Astronautical Society – organizzazione statunitense per la promozione delle scienze dello spazio e dell'esplorazione spaziale
 American Astronomical Society – organizzazione astronomica statunitense
 Ancient Astronaut Society – associazione ufologica statunitense
 Anglo-arabo sardo – razza equina
 Argille azzurre superiori – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna
 Atchisson Assault Shotgun – fucile a canna liscia automatico
 Atomic absorption spectroscopy – spettroscopia di assorbimento atomico
 Australasian Arachnological Society – associazione aracnologica dell'Australia e dell'Asia sudorientale
 Azienda Autonoma di Soggiorno
 Azienda per l'Assistenza Sanitaria – Denominazione usata presso la regione Friuli-Venezia Giulia per le entità locali del sistema sanitario nazionale

Aviazione 
Ateliers Aéronautiques de Suresnes (AAS) – azienda aeronautica francese del passato

Astronomia
3654 AAS – asteroide della fascia principale

Geografia
 Aas – antico comune dei Pirenei Atlantici, ora parte di Eaux-Bonnes (Francia)
 Ås o Aas – comune della contea di Viken (Norvegia)

Persone
Alexander Aas – ex calciatore norvegese
Einar Jan Aas – ex calciatore norvegese
Jan Aas – calciatore e allenatore di calcio norvegese
Jo Sondre Aas – calciatore norvegese
Jonas Aas – calciatore norvegese
Macken Aas – calciatore norvegese
Roald Aas – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
Rolf Aas – calciatore norvegese

Altri progetti